En électronique
 Wrapper
 En informatique : 
 Wrapper, en programmation (motif de conception)
 Le Wrapping désigne l'intégration d'appel à des fonctions ou objets logiciels écrits dans un langage cible, depuis un code source écrit dans un autre langage informatique
 wrapper TCP et UDP : 
 tcpd — pour les fichiers de configuration, voir  inetd et xinetd
 portmap

Mommification (BDSM)